J53 peut faire référence à :
 HMS Dunbar (J53), un dragueur de mines de la Royal Navy ;  
 Prisme pentagonal biaugmenté (J53), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres